Gent-Wevelgem 1993 var den 55. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 7. april 1993. Løbet blev vundet af Mario Cipollini, efterfulgt af Eric Vanderaerden og Djamolidine Abdoujaparov.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1993
Cykelløb i 1993